Sphaeranthula est un genre de cnidaires anthozoaires de la famille des Botrucnidiferidae.

Liste des espèces 
Selon  :
 Sphaeranthula straeleni Leloup, 1955

Notes et références

Liens externes 

Genre de cnidaires (nom scientifique)
Botrucnidiferidae